Мон-Дор:

 Населённые пункты
 Мон-Дор  — коммуна во Франции в департаменте Пюи-де-Дом. Высокогорный бальнеологический и лыжный курорт.
 Мон-Дор — коммуна в Новой Каледонии, заморской территории Франции.

 Прочее
 Мон-Дор — группа потухших вулканов в Центральном массиве (Франция).
 «Мон-Дор» — новокаледонский футбольный клуб из города Нумеа
 Мон-д’Ор — мягкий сыр из коровьего молока, производимый во Франции и в Швейцарии.